Кожин — слов'янське прізвище, насамперед російське. Походить від  — шкіра.

Відомі носії:
 Кожин Борис Борисович (1944) — перший командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал, народний депутат України 2-го та 3-го скликань, український громадсько-політичний діяч.
 Кожин Фома (?-1921) — анархіст, повстанський отаман армії Нестора Махна.

Слов'янські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища